École nationale d'ingénieurs de Belfort, en France.
 École nationale d'ingénieurs de Brest, en France.
 École nationale d'ingénieurs de Bizerte, en Tunisie.
Homonymie d'acronyme